Kane County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Kane County (Illinois) – okres státu Illinois
 Kane County (Utah) – okres státu Utah